Cubero, une census-designated place, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

 Jorge Cubero (1992-), un coureur cycliste espagnol ;
 José Álvarez y Cubero (1768-1827), un sculpteur espagnol ;
 José Cubero Sánchez dit El Yiyo (1964-1985), un matador espagnol ;
 José Miguel Cubero (1987-), un footballeur international costaricien ;
 Mathías Cubero (1994-), un footballeur uruguayen.